Loyre, rivière française de Corrèze, affluent de la Corrèze
 Loyre, rivière française de Corrèze, affluent de la Vézère

Voir aussi